Sociedade Esportiva Tupan - equipe de futebol do Maranhão
 Tupan Ernâni dos Santos - futebolista brasileiro
 Renato Tupan Ruy - handebolista brasileiro

Ver também
 Tupã